Zawory – wieś w województwie pomorskim, powiecie kartuskim, w gminie Chmielno
 Zawory – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Książ Wielkopolski
 Zawory – przełęcz w Tatrach, na Słowacji
 Zawory – pasmo Gór Stołowych